Barypenthus är ett släkte av nattsländor. Barypenthus ingår i familjen böjrörsnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Böjrörsnattsländor
Barypenthus